The Black Album (in inglese, "l'album nero", per la copertina dei dischi in questione) è un titolo condiviso da alcuni album discografici:

 The Black Album – album dei Damned del 1980
 The Black Album – bootleg dei Beatles del 1981
 The Black Album – album di Boyd Rice del 1981
 The Black Album – nome con cui è noto l'album Smell the Glove degli Spinal Tap (1984)
 The Black Album – nome con cui è noto l'album Metallica del gruppo omonimo (1991)
 The Black Album – album di Prince del 1994
 The Black Album – album di Jay-Z del 2003
 The Black Album – album dei Dandy Warhols del 2004
 The Black Album – album dei Darius del 2005
 The Black Album – album di Baby Bird, disponibile nel box set The Original Lo-Fi
 The Black Album – album di Lee "Scratch" Perry del 2018